

Geografia 
 Frison – torrente alpino che nasce in comune di Vigo di Cadore, sull'altopiano di Casera Razzo

Persone 
 Alberto Frison (1988) – calciatore italiano
 Bruno Frison (1936) – hockeista su ghiaccio italiano
 Frederik Frison (1992) – ciclista su strada belga 
 Herman Frison (1961) – ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Lorenzo Frison (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Theodore Henry Frison (1895-1945) – entomologo statunitense